Plaats in Indonesië
 Suka Sari (Kaba Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepahiang in de provincie Bengkulu
 Suka Sari (Lebong Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
 Suka Sari (Mesuji Raya), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukasari (doorverwijspagina)